VIII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 13 по 16 октября 1977 года в Базеле (Швейцария). В индивидуальной программе гимнастки выступали со скакалкой, обручем, мячом и лентой. Также были проведены состязания в личном многоборье и групповом первенстве (упражнение с шестью парами булав).

Результаты

Таблица медалей

Обруч

Мяч

Лента

Скакалка

Многоборье

Группы

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики
 К. Польская. История чемпионатов мира. Часть 7 // sport.ua

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Базеле
Октябрь 1977 года
Спорт в Швейцарии в 1977 году
Международные соревнования по гимнастике в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии